Yatesville (Geórgia)
Yatesville (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos